Вильям Фог Осгуд (; 1864—1943) — американский математик.
Основные труды в комплексном анализе и теории гироскопа.
Наиболее известен примером плоской кривой без самопересечений и положительной площадью, иногда называемой кривой Осгуда.

Биография 
В 1886 году он окончил Гарвард.
После учился в университетах Геттингена (1887—1889) и Эрлангена.
Далее вернулся в Гарвард, где работал инструктором (1890—1893),
доцентом (1893—1903),
и после профессором математики.

Двоюродная сестра Осгуда, Луиза Осгуд, мать Бернарда Коопмана.

Признание 
 Был удостоен звания почетного профессора в 1933 году.
 Осгуд был заведующим кафедрой математики в Гарвардском университете, с 1918 по 1922 год.
 Работал редактором Annals of Mathematics 1899—1902 и также редактором  Transactions of the American Mathematical Society в 1909—1910.
 В 1904—1905 годах был президентом Американского математического общества.
 В 1904 году он был избран членом Национальной академии наук США.

Книги 
 Introduction to Infinite Series (Harvard University Press 1897; third edition, 1906)
 (with W. C. Graustein) Plane and solid analytic geometry (Macmillan, NY, 1921)
 Lehrbuch der Funktionentheorie (Teubner, Berlin, 1907; second edition, 1912)
 First Course in Differential and Integral Calculus (1907; revised edition, 1909)
 Elementary calculus (MacMillan, NY, 1921)
 Mechanics (MacMillan, NY, 1937)

См. также 
 Теорема Римана об отображении
 Лемма Осгуда

Примечания

Ссылки 
 American Mathematical Society (2011), "39. Charles Bradford Morrey, Jr. (1907–1984)" , AMS Presidents: A Timeline , Providence, RI: University of California, Berkeley, retrieved October 31, 2011 .
 Archibald, Raymond Clare (1938), A Semicentennial History of the American Mathematical Society, 1888—1938.  Volume I , Providence, RI: American Mathematical Society, p. 262, ISBN 0-8218-0118-X, JFM 64.0004.01, MR 0959537, Zbl 0019.24305 .
 J. L. Coolidge, G. D. Birkhoff & E. C. Kemble (1943) William Fogg Osgood, Science 98:399–400 (issue #2549).
 Koopman, Bernard Osgood (March 1944), "William Fogg Osgood—In memoriam" , Bulletin of the American Mathematical Society, 50 (3): 139–142, doi:10.1090/s0002-9904-1944-08080-4, MR 0010143, Zbl 0060.01703 .
 Morse, Philip M. (1982), "In Memoriam: Bernard Osgood Koopman, 1900–1981", Operations Research, 30 (3): viii+417–427, doi:10.1287/opre.30.3.417, JSTOR 170181 .
 Walsh, J. L. (1973), "History of the Riemann mapping theorem", The American Mathematical Monthly, 80: 270–276, ISSN 0002-9890, JSTOR 2318448, MR 0323996, Zbl 0273.30003 .
 Walsh, Joseph L. (2002), "William Fogg Osgood",  in National Academy of Sciences of the United States of America, Biographical Memoirs , Volume 81, Washington, D.C.: National Academy Press, pp. 246–257 .

Внешние ссылки 
 O'Connor, John J.; Robertson, Edmund F. (August 2005), "William Fogg Osgood" , MacTutor History of Mathematics archive, University of St Andrews

Родившиеся в 1864 году
Перкинсовские профессора астрономии и математики
Математические аналитики
Члены Национальной академии наук США
Члены Гёттингенской академии наук
Президенты Американского математического общества